Viktor IV. bezeichnet folgende Personen:

 Viktor IV. (Gregor) (Gregor Conti), Gegenpapst 1138
 Viktor IV. (Oktavian) (Octaviano de Montecello; 1095–1164), Gegenpapst 1159 bis 1164